Ben Pon (1904-1968), een Nederlandse Volkswagenimporteur
 Ben Pon (1936-2019), zijn zoon, een autocoureur en olympisch schutter